Brkić ist der Familienname folgender Personen:

 Hrvoje Brkić (* 1963), kroatischer Professor für Forensische Zahnmedizin an der Uni Zagreb
 Ivana Brkić (* 1986), kroatische Sängerin
 Teo Brkić (* 2000), kroatischer Fußballspieler
 Tomislav Brkić (* 1990), bosnischer Tennisspieler
 Željko Brkić (* 1986), serbischer Fußballtorhüter